Дікур Лаврентій‎ 
 Дікур Іван‎